Национален отбор по волейбол на Холандия може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Нидерландия
 Женски национален отбор по волейбол на Нидерландия